Bettole ima više značenja:
 Bettole, Alessandria
 Bettole, Bergamo
 Bettole, Brescia